Говіняш () — португальська власна назва.

Топоніми

Вале-де-Говіняш — парафія.